Als Fossa ovalis („ovale Grube“) bezeichnet man in der Anatomie:

 eine Eindellung im rechten Herzvorhof, siehe Foramen ovale (Herz)
 eine Öffnung in der Fascia lata am Oberschenkel, siehe Hiatus saphenus